Морева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Морева, Алина Юрьевна (род. 1989) — российская спортсменка, чемпионка России по вольной борьбе.
 Морева, Татьяна Григорьевна (1942—2019) — советский и российский театральный режиссёр.